Пьер Франсуа́ Андре́ Меше́н (; 16 августа 1744, Лан, Франция — 20 сентября 1804, Кастельон-де-ла-Плана, Испания), французский астроном и геодезист.

В 1777 женился на Барбре-Терезе Маржу, имел двух сыновей и дочь.

В период с 1781 по 1799 открыл девять комет: восемь из них единолично, а одну — совместно с Шарлем Мессье:
 C/1781 M1 (Mechain), 1781 I
 C/1781 T1 (Mechain), 1781 II
 C/1785 E1 (Mechain), 1785 II
 2P/Encke, открыта в 1786
 C/1787 G1 (Mechain), 1787 I
 8P/Туттля, открыта в 1790
 C/1799 P1 (Mechain), 1799 II
 C/1799 Y1 (Mechain), 1799 III
 C/1785 A1 (Messier-Mechain), 1785 I

В 1782 был принят во французскую Академию Наук, где до 1788 был ответственным за измерение времени. С 1792 по 1795 занимался геодезической работой. В 1795 был избран членом Бюро долгот. С 1800 и до конца своей жизни заведовал Парижской обсерваторией.

Сначала, подобно отцу своему, стал архитектором; вскоре, однако, несчастное разорение отца принудило его ехать в Париж и искать места; после разных неудачных попыток он представился Лаланду, который заметил дарования молодого человека и определил его астрономом-гидрографом при депо морских карт. Мешен занимался морскими съёмками по берегам Франции, вычислял наблюдения маркиза Шабера в Средиземном море. 

С 1772 г. он устроился в Париже при военной обсерватории и здесь производил множество наблюдений, открыл несколько комет, вычислял их орбиты, равно орбиту только что открытой Гершелем планеты Уран, и проч. С Кассини и Лежандром М. определил относительное положение парижской и гринвичской обсерваторий, в течение 7 лет состоял вычислителем и редактором астрономического календаря «Connaissance des temps» (1788—1794). 

В 1795 г. он был назначен произвести градусное измерение на юге Франции и продолжить его до Балеарских островов. Здесь он взялся за наблюдения с обычной энергией, но от чрезмерных лишений и трудности умер близ тригонометрической точки в Кастеллионе. Мешен, кроме упомянутых томов астрономического календаря, печатал очень мало, но труды его по градусному измерению изложены Деламбром. в «Base du système métrique décimal». Биографические сведения помещены в «Monatliche Correspondenz» Цаха (т. II.).

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Франции XVIII века
Картографы Франции XVIII века
Члены Французской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Первооткрыватели комет
Первооткрыватели галактик
Умершие от жёлтой лихорадки